Anna Sofia de Schwarzburg-Rudolstadt (Rathsfeld (Alemanya), 9 de setembre de 1700 - Romhild, 11 de desembre de 1780) fou una noble alemanya.
 Anna Sofia de Dinamarca (Flensburg, Dinamarca, 1 de setembre de 1647 - Prettin, 1 de juliol de 1717) fou electora consort de Saxònia.
 Anna Sofia de Saxònia-Gotha-Altenburg (Gotha (Alemanya), 22 de desembre de 1670 - Rudolstadt, 28 de desembre de 1728) era una noble alemanya.
 Anna Sofia de Brunsvic-Wolfenbüttel (Wolfenbüttel (Alemanya), 29 d'octubre de 1659 - 28 de juny de 1742) era una noble alemanya.
 Anna Sofia de Prússia (Königsberg (Rússia), 11 de juny de 1527 - Lübz, 6 de febrer de 1591) era una noble alemanya